Чарльз Ваверу Камати — кенийский бегун на длинные дистанции. Чемпион мира 2001 года на дистанции 10 000 метров. Бронзовый призёр чемпионата мира по кроссу 2001 года. Чемпион Африки 2004 года в беге на 10 000 метров. В 2008 году занял третье место на Роттердамском марафоне с результатом 2:07.33 и третье место на Берлинском марафоне с результатом 2:07.48. Чемпион Эйндховенского марафона 2010 года. Принимал участие в Олимпийских играх 2004 года в Афинах где занял 13-е место на 10 000 метров.

Чарльз работает полицейским в должности капрала. По национальной принадлежности относится к народности кикуйю.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Кении
Марафонцы Кении
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бегуны по пересечённой местности Кении